Гольдвассер ( — «золотая вода»):

 Гольдвассер — алкогольный напиток

 Гольдвассер, Шафи — учёный в области теории вычислительных систем
 Криптосистема Гольдвассер — Микали — криптографическая система с открытым ключом
 Криптосистема Блюма — Гольдвассер